AFM Records GmbH — це музичний лейбл, що розташований у місті Швальмштадті, Німеччина. Вони зосереджуються на музичному жанрі важкого металу, підтримують такі гурти, як U.D.O., Doro, Lordi, Kotipelto, Masterplan, Nostradameus і Annihilator.

В 2005 році Candlelight Records підписали двосторонню угоду про співпрацю з «AFM Records» щодо спільного випуску та продажу кількох назв. Таким чином Candlelight Records став дистриб'ютором для AFM Records в США та Латинській Америці. Ексклюзивне розповсюдження в Греції здійснюється за выдримки компанії Infinity Entertainment IKE.
На початок 2009 року компанія AFM Records GmbH мала контракт на випуск близько 60 альбомів.

Нинішні та колишні гурти та виконавці

А 

 A Life Divided
 Absolute
 Almah
 Annihilator
 Anvil
 Arion
 Armored Dawn
 At Vance
 Avantasia
 Axxis

B 

 Beautiful Sin
 Betzefer (2010–тепер)
 Black Messiah
 Blackmre's Night
 Bloodbound
 Borealis
 Brainstorm
 Brothers of Metal

C 

 Cabin Boy Jumped Ship
 Circle II Circle
 Cruachan
 Crystal Viper
 Communic
 Crystal Ball

D 

 Dalriada
 Danko Jones
 Dark Age
 Dark at Dawn
 Dead City Ruins
 DeadRisen
 Debauchery
 Destruction
 Dezperadoz
 Dionysus
 Doro
 Dragonland
 Dynazty

E 

 Eden's Curse
 Edenbridge
 Edguy
 Eisbrecher
 Ektomorf
 Elvenking
 Epysode
 Evergrey
 Evidence One

F 

 Fear Factory
 Fallen Sanctuary

G 

 Gama Bomb
 Gothminister
 Gwar

H 

 Headhunter
 Heavenly
 Helion Prime
 Helstar
 Illdisposed

I 

 Iron Mask
 Iron Savior

J 

 Jon Oliva's Pain
 Jørn Lande

K 

 Korzus
 Kotipelto
 Krokus
 Kryptos (гурт)

L 

 Lansdwone
 Leaves' Eyes
 Lion's Share (гурт)
 Lordi
 Lyriel

M 

 Made of Hate
 Magica
 Masterplan (гурт)
 Mekong Delta
 Michelle Darkness
 Ministry
 Mob Rules
 Mors Principium Est
 Morton (гурт)

N 

 Neverland
 Nightmare
 Nocturnal Rites
 Nostradameus

О 

 Oz
 Onslaught
 Orden Ogan

P 

 Paradox
 Personal War
 Pro-Pain
 Pure Inc.
 Pyogenesis
 Pyramaze

R 

 Rawhead Rexx
 Rhapsody of Fire
 Rob Rock
 Redemption

S 

 Schattenmann
 Sencirow
 Serious Black
 Shaman (гурт)
 Shakra
 Silent Force
 Silent Skies
 SOiL
 Solution .45
 Squealer
 Steel Attack

T 

 Trankard
 Tarantula
 Thundermother
 The Poodles
 Theatre of Tragedy
 Tracee Lords

U 

 U.D.O.

V 

 Voice
 Vanishing Point

W 

 We Butter the Bread with Butter
 Whitesnake
 Wicked Wisdom
 Wolfpack

Y 

 Yargos

Примітки

Посилання 
  (in German)

Хеві-метал лейбли звукозапису
Німецькі лейбли звукозапису